Les mots lepidus, lepida et lepidum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « aimable, gentil » ou « élégant, fin ».

Sciences et techniques 
 Lepidus est un genre de dinosaures théropodes du Trias supérieur, dont on ne connaît que l'espèce Lepidus praecisio.
 En taxonomie, les mots lepidus, lepida et lepidum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales à l'aspect attrayant. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : lepidus, lepida, lepidum.

Anthroponyme 
Lepidus (masculin) ou Lepida (féminin) est un nomen romain, notamment porté par :
  et , nom de plusieurs patriciens et patriciennes de la gens des Æmilii (- ) ;
 Domitia Lepida Major (v. 19 -59 ), fille aînée de Lucius Domitius Ahenobarbus et d'Antonia Major, petite-nièce d'Auguste et tante de Néron ;
 Domitia Lepida Minor ou simplement Lépida (v. 10 -54 ), sœur cadette de la précédente, mère de Messaline ;
 Junia Lepida (18-65), notamment connue pour avoir été accusée par Néron d'inceste et de magie noire.

Toponyme 
 La  est une gorge située sur un flanc du mont Parnon, dans le sud-est du Péloponnèse (Grèce).

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain